Maredo (restaurantketen), een Duitse restaurantketen
Maredo (fictief land), een fictief land in de boekenserie Rad des Tijds